Botànica: Pericó (planta), planta herbàcia de la família de les Clusiàcies.
 Mitologia: Pericó (mitologia), geni mitològic del metall.
 ''Música: Pericó (ball), tipus de ball.